Михаил Салтаев (, Чирчик) — советский и узбекистанский шахматист, мастер спорта СССР (1986), гроссмейстер (1995).

Спортивная биография 
В составе сборной Узбекской ССР бронзовый призер Спартакиады народов СССР 1991 г. (сборная республики разделила 2—3 места со сборной Армянской ССР и уступила ей по дополнительным показателям).

В составе сборной Узбекистана участник трех шахматных олимпиад (1992, 1996 и 1998 гг.; в 1996 г. играл на 1-й доске). В 1992 г. сборная Узбекистана стала серебряным призером олимпиады. Также в составе национальной сборной участник командного чемпионата Азии 1995 г. Сборная стала бронзовым призером турнира, Салтаев завоевал индивидуальную бронзовую медаль, показав 3-й результат на 3-й доске.

Победитель и призер ряда международных турниров.

Участник чемпионатов Азии 1996 и 1998 гг.

Многократный участник турниров, проводившихся в Узбекистане, в том числе мемориалов А. Ходжаева и Г. Т. Агзамова.

С конца 1990-х гг. активно выступает в Бундеслиге и Бельгийской шахматной лиге.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Узбекистана